Die Ugandan Super League 2017/18 war die 49. Auflage der Fußballmeisterschaft in Uganda. Meister wurde zum dritten Mal die Mannschaft des Vipers SC aus Wakiso. Absteigen mussten die Vereine UPDF FC, der Proline FC und der Masavu FC. Aufgestiegen sind die Vereine Ndejje University FC, Nyamityobora FC und Paidha Black Angels.

Abschlusstabelle 

|}

Anmerkungen

Am 3. Spieltag wurden dem Villa SC aufgrund von Fanausschreitungen zwei Punkte und zwei Tore abgezogen. Am 8. Spieltag wurden dem Kirinya-Jinja SS ein Punkt und ein Tor aufgrund verbaler Attacken durch den Trainer und einem weiteren Mitarbeiter abgezogen.

Weblinks 
 Abschlusstabelle bei RSSSF.com

Fußballwettbewerb in Uganda
Fußballsaison 2017/18